Ghareeb ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulrahman Ghareeb (* 1997), saudi-arabischer Fußballspieler
 Mohammad Ghareeb (* 1980), kuwaitischer Tennisspieler
 Tareq al-Ghareeb (* 1961), kuwaitischer Judoka